Olympiska spelen (OS) 1932 betyder:
Olympiska sommarspelen 1932, som anordnades i Los Angeles i delstaten Kalifornien i USA
Olympiska vinterspelen 1932, som anordnades i Lake Placid i delstaten New York i USA